

Carriera 
Il 2 ottobre 2004, con la maglia del , nell'incontro con il  terminato 1-1 segna il gol del pareggio con un rinvio direttamente dalla sua area di rigore.

Nell'agosto 2019 viene ingaggiato dal  come portiere di riserva per sopperire all'infortunio del titolare Alisson Becker. Convocato al posto del brasiliano per la Supercoppa UEFA 2019, seppur restando in panchina, vince il suo primo titolo grazie al successo dei Reds ai rigori contro il .

Il 9 gennaio 2021 si trasferisce al .

Il 20 agosto 2021 viene acquistato dall'Everton come terzo portiere, riserva del numero 1 della nazionale inglese, Jordan Pickford e dell'ex-portiere del Milan, Asmir Begović.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 14 agosto 2019.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Liverpool: 2019-2020

Competizioni internazionali 
 
Liverpool: 2019

 
Liverpool: 2019

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi
Portieri di calcio goleador
Calciatori campioni del mondo di club